Теорема компенсации  — теорема, позволяющая осуществлять преобразование линейных электрических цепей.

Формулировка 
В любой электрической цепи без изменения токораспределения в ней сопротивление может быть заменено эквивалентным источником ЭДС. Величина ЭДС равна произведению сопротивления на ток, протекающий через это сопротивление. А направление ЭДС будет противоположным к направлению тока, протекающего через это сопротивление.

Доказательство 
Выделим из электрической схемы одну ветвь с сопротивлением , по которой течет ток . Если в выделенную ветвь включить два одинаковых и противоположно направленных источника ЭДС , численно равных падению напряжения в сопротивлении  от тока  , то ток  в цепи от этого не изменится. При этом разность потенциалов в цепи между точкой подключения сопротивления и точкой подключения источника ЭДС с направлением, противоположным току в ветви, будет равна нулю. Действительно, . Но если , то точки  и  можно объединить в одну точку и оставить вместо сопротивления источник ЭДС .

См. также 
 Метод эквивалентного генератора
 Законы Кирхгофа
 Теорема взаимности
 Теорема Тевенина
 Теорема Нортона

Литература 
 Бессонов Л А Теоретические основы электротехники. - М., Высшая школа, 1967. - c. 28

Электротехника
компенсации